Karpinski (berg), een berg die onderdeel is van de Issledovatelskirug in de Subarctische Oeral
Karpinski (Oktoberrevolutie), de hoogste bergtop op het eiland Oktoberrevolutie en tevens van de Russische archipel Noordland